Жизнь прекра́сна:

 «Жизнь прекрасна!» — рассказ А. П. Чехова.
 «Жизнь прекрасна» — телепередача на канале «Домашний».
 «Жизнь прекрасна» — ревю «Театра мюзикла».

Фильмы 
 Жизнь прекрасна (фильм, 1980) () — художественный фильм, Италия-СССР
  — художественный фильм, Сербия
 Жизнь прекрасна (фильм, 1990) () — художественный фильм, Великобритания
 Жизнь прекрасна (фильм, 1997) () — трагикомедия, Италия
 Жизнь прекрасна (фильм, 2011) () — трагикомедия, США

См. также 

 Эта прекрасная жизнь
 Life is Beautiful ()